W Pucharze Ekstraklasy w sezonie 2007/2008 brały udział następujące drużyny:

 Ruch Chorzów
 Legia Warszawa
 ŁKS Łódź
 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
 Odra Wodzisław
 Lech Poznań
 Zagłębie Lubin
 Polonia Bytom
 Cracovia
 Widzew Łódź
 Jagiellonia Białystok
 Korona Kielce
 Górnik Zabrze
 Zagłębie Sosnowiec
 GKS Bełchatów
 Wisła Kraków

Podzielone są na 4 czterozespołowe grupy. Z każdej grupy 2 najlepsze drużyny awansują do 1/4 finału, który rozgrywany jest metodą mecz-rewanż. Zwycięzcy awansują do półfinału, gdzie nie ma już rewanży. Podobnie jest w finale.

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A 

Klasyfikacja końcowa:

Grupa B 

Klasyfikacja końcowa:

Grupa C 

Klasyfikacja końcowa:

Grupa D 

Klasyfikacja końcowa:

Ćwierćfinały 

AWANS: Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski

AWANS: Legia Warszawa

AWANS: Wisła Kraków

AWANS: Górnik Zabrze

Półfinały 

AWANS: Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski

AWANS: Legia Warszawa

Finał 

ZWYCIĘZCA Pucharu Ekstraklasy w polskiej piłce nożnej 2007/2008

DYSKOBOLIA GRODZISK WIELKOPOLSKI

!